Hösler ist der Familienname von

 Feodor Hösler (1827–1868), deutscher Jurist und Politiker
 Joachim Hösler (* 1961) deutscher Historiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Hosler